Bastuträsket eller Bastaträsket, kan syfta på ett antal insjöar.


Sverige

Västerbotten 
Bastuträsket (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun,  (46,8 ha)
Bastuträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (1,3 km²)
Bastuträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,9 ha)
Bastuträsket (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,21 km²)
Norra Bastuträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (22,8 ha)
Bastuträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (1,04 km²)

Norrbotten 
Bastaträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735137-177672), sjö i Bodens kommun,  (14,5 ha)
Bastuträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735014-179545), sjö i Kalix kommun och Luleå kommun,  (24,3 ha)
Bastaträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (7,9 ha)
Bastaträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun, 
Bastaträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (6,3 ha)
Bastaträsket (Piteå socken, Norrbotten, 727681-170589), sjö i Piteå kommun,  (70 ha)
Bastuträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (1,51 km²)

Lappland 
Bastuträsket (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,9 ha)
Bastuträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (61,8 ha)
Lill-Bastuträsket, sjö i Storumans kommun,  (2,65 km²)
Stor-Bastuträsket, sjö i Storumans kommun,  (3,44 km²)

Se även 
Bastuträsk

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn